Erpetosuchidae es una familia extinta de arcosaurios pseudosuquios, que vivieron a finales del período geológico Triásico. Erpetosuchidae fue nombrada por D. M. S. Watson en 1917 para incluir a Erpetosuchus. este incluye a la especie tipo Erpetosuchus granti del Triásico Superior de Escocia, Erpetosuchus sp. del Triásico Superior del este de Estados Unidos y Parringtonia gracilis del Triásico Medio de Tanzania; el grupo también podría incluir a Dyoplax arenaceus del Triásico Superior de Alemania.

Descripción 
Tres sinapomorfias o características compartidas fueron identificadas para Erpetosuchidae: dientes restringidos a la mitad anterior del maxilar, la mitad posterior del maxilar es más gruesa que alta, y los dientes no son aserrados. Otras posibles sinapomorfias de los dos taxones aún no incluidas en el análisis cladístico fueron consideradas como tentativas. Ambos taxones comparten un agudo borde en el margen lateral del maxilar que marca la extensión ventral de la fosa anteorbital. En disposición ventral a este borde, la superficie externa del maxilar se inclina medialmente hacia el margen alveolar. En Erpetosuchus, Esta superficie externa inclinada medialmente continúa posteriormente en el yugal, exponiendo mucha de la superficie externa del yugal en vista ventral. Esta morfología une a los especímenes norteamericanos y europeos de Erpetosuchus con Parringtonia gracilis. Otras sinapomorfias potenciales incluyen un tubérculo hipertrofiado que se cree es para la sujeción del músculo triceps brachii en la superficie posterior-lateral de la parte proximal de la escápula. A diferencia de otros arcosauriformes que tenían un pequeño tubérculo en el mismo lugar, el tamaño de este en los erpetosúquidos es excepcionalmente grande en relación con el tamaño total de la escápula. Más aún, Krebs (1976) propuso que la escápula se arqueaba levemente en ambos taxones. Sin embargo, esta condición es similar a la de otros arcosaurios, como Postosuchus kirkpatricki. Tanto Parringtonia como Erpetosuchus tenían un surco que corría a lo largo de la parte superior del arco neural de cada vértebra.

Mientras que Erpetosuchus granti y Erpetosuchus sp. son casi indistinguibles, la escápula de Parringtonia difiere de la de E. granti en que esta tiene una pequeña protuberancia o tubérculo en su cavidad glenoidea, osteodermos que son casi cuadrados en lugar de ser anteroposteriormente más largos que anchos, y un foramen (o agujero) en la superficie externa del maxilar. Parringtonia tenía cinco alvéolos, Erpetosuchus gracilis solo cuatro, y Erpetosuchus sp. más de nueve. Aparte de esto Erpetosuchus sp. tenía un proceso ascendente proporcionalmente más alto en el maxilar que Parringtonia.

Filogenia 
Erpetosuchidae es un taxón basado en raíces definido por Nesbitt & Butler (2012) como "el clado más inclusivo que contiene a Erpetosuchus granti pero no a Passer domesticus, Postosuchus kirkpatricki, Crocodylus niloticus, Ornithosuchus longidens o a Aetosaurus ferratus". Un análisis filogenético llevado a cabo por Nesbitt & Butler (2012) mostró que Parringtonia gracilis y Erpetosuchus granti forman un clado bien fundamentado (Erpetosuchidae) dentro de Archosauria. Este análisis estaba basado en una versión modificada del análisis de Nesbitt (2011), el análisis más extenso de la filogenia de los arcosaurios a la fecha. Los resultados de este análisis fueron muy similares a los de Nesbitt (2011). Sin embargo, la adición de Parringtonia y Erpetosuchus disminuye la resolución en la base de Archosauria y da como resultado un árbol de consenso con una gran politomía o relación evolutiva sin resolver. Esta politomía contiene al clado de Erpetosuchidae, Avemetatarsalia, Ornithosuchidae, Aetosauria y Revueltosaurus, el clado de Ticinosuchus y Paracrocodylomorpha, Gracilisuchus y Turfanosuchus. En los otros árboles producidos en el análisis, Erpetosuchidae toma seis posibles posiciones filogenéticas dentro de Archosauria. Cinco de las seis son dentro de Pseudosuchia, lo que significa que Parringtonia y Erpetosuchus son probablemente arcosaurios emparentados con los cocodrilos como se había pensado anteriormente. Sin embargo, ninguna de las posibles posiciones están dentro de Paracrocodylomorpha, lo que significa que Parringtonia y Erpetosuchus no están cercanamente emparentados con Crocodylomorpha. A continuación se muestran las posibles posiciones dentro de la filogenia de Nesbitt, marcadas con las líneas punteadas:

Referencias 

Fósiles del Triásico
Archosauria